Комиссара Габишева — улица в Приволжском районе Казани.

Улица располагается в жилом массиве Горки и проходит с юго-востока на северо-запад, во второй своей половине направляясь на север. Проезжая часть улицы — по 2 полосы в каждом направлении с разделительной полосой между ними.

Улица названа в честь И. Я. Габышева (Габишева) — одного из 26 бакинских комиссаров, уроженца Казанской губернии.

Неподалёку от дома №1 данной улицы расположена станция метро казанского метрополитена «Дубравная».

Улица является объектом активного строительства жилых домов, в том числе по программе социальной ипотеки

Инфраструктура 
 Детская музыкальная школа № 15
 Детская школа искусств Приволжского района
 Детский сад № 242
 Детский сад № 358
 Детский сад № 385
 ДЮСШ № 16, теннис
 Мировые судьи Приволжского района г. Казани
 Талантики, центр детского творчества
 Школа № 24, с углубленным изучением отдельных предметов
 Школа № 42
 Школа № 69

Транспорт 
Автобус № 46, № 63, № 90, № 94. Трамвай № 4.

Примечания

Литература 
 Гудкова В. В честь комиссара Габишева //Веч. Казань. — 1982. — 23 июля.

Улицы Казани
Улицы Приволжского района Казани